УЕФА Лига шампиона 1992/93. је била прва сезона најјачег такмичења европских фудбалских клубова под именом УЕФА Лиге шампиона и 38. сезона од оснивања такмичења.

Ово је био други пут да је такмичење имало групну фазу укључујући осам победника из другог кола подељених у две групе. Победници група међусобним сусретом су одлучили победника Лиге. Квалификције су биле неопходне пошто је ово прва сезона након распада СССР-а и Југославије, која је резултовала великим бројем нових држава са правом учешћа у такмичењу.

У финалу је Олимпик из Марсеја савладао Милан из Милана.

Квалификације 

|}

Прво коло 

|}

Друго коло 

|}

Групна фаза

Група А

Група Б

Финале

Занимљивости 
 Милано је постао први клуб у лиги шампиона који је имао савршене резултате у фази по групама (6 утакмица, 6 победа).
 Олимпик Марсеј је постао први француски клуб који је победио у лиги шампиона.

Види још 
 УЕФА куп 1992/93.

Спољашње везе 
 1992/93 сезона на УЕФА сајту
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1992/93. у УЕФА такмичењима